So What! é a revista do clube do Metallica (normalmente conhecido como MetClub), o fã-clube oficial do Metallica. Ela é lançada 4 vezes por ano apenas para os sócios do clube e tem 48 páginas com notícias, fotos e informações privilegiadas sobre o Metallica.

Links externos 
 Site oficial
 Site oficial do fã-clube
 Prévia do livro

Metallica
Revistas sobre heavy metal
Revistas de música dos Estados Unidos